WBK steht für:

 Waffenbesitzkarte
 Wärmebildkamera
 Wehrbereichskommando der Bundeswehr
 Wehrbezirkskommando (BKS)
 Weiterbildungskolleg, Schulen des zweiten Bildungsweges
 Westfälische Berggewerkschaftskasse
 Wielkopolski Bank Kredytowy, polnische Bank, siehe Santander Bank Polska
 Wohnungsbaukombinat, eine Unternehmensform der Wohnungsbauwirtschaft in der DDR
Institut für Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
 Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur der Eidgenössischen Räte

wbk steht für:
 Waigali (ISO-639-3-Code), eine der Nuristani-Sprachen der Nuristani in den Bergregionen Afghanistans und Pakistans

Abkürzung